MNX steht für:
 MNX (TV-Kanal), indischer englischsprachiger Kinofilm-Fernsehkanal
 1,8-Dihydroxy-4-Nitro-9H-Xanthen-9-on, chemische Verbindung aus der Gruppe der Xanthone
 Manicoré Airport (IATA-Code), Flughafen von Manicoré, Amazonas (Brasilien), Brasilien
 Manx Airlines (ICAO-Code), ehemalige britische Fluggesellschaft
 München-Nürnberg-Express, Regionalexpresslinie in Bayern

mnx steht für:
 Manikion (auch Mantion bzw. Sougb; ISO-639-3-Code), eine der Ost-Vogelkop-Sprachen im Osten der Vogelkophalbinsel Neuguineas

Abkürzung